Der (109,28,7)-Blockplan ist ein spezieller symmetrischer Blockplan. Um ihn konstruieren zu können, musste dieses kombinatorische Problem gelöst werden: eine leere 109×109-Matrix wurde so mit Einsen gefüllt, dass jede Zeile der Matrix genau 28 Einsen enthält und je zwei beliebige Zeilen genau 7 Einsen in der gleichen Spalte besitzen (nicht mehr und nicht weniger). Das klingt relativ einfach, ist aber nicht trivial zu lösen. Es gibt nur gewisse Kombinationen von Parametern (wie hier v = 109, k = 28, λ = 7), für die eine solche Konstruktion überhaupt machbar ist. In dieser Übersicht sind die kleinsten solcher (v,k,λ) aufgeführt.

Eigenschaften 
Dieser symmetrische Blockplan hat die Parameter v = 109, k = 28, λ = 7 und damit folgende Eigenschaften:
 Er besteht aus 109 Blöcken und 109 Punkten.
 Jeder Block enthält genau 28 Punkte.
 Je 2 Blöcke schneiden sich in genau 7 Punkten.
 Jeder Punkt liegt auf genau 28 Blöcken.
 Je 2 Punkte sind durch genau 7 Blöcke verbunden.

Existenz und Charakterisierung 
Es existiert (bis auf Isomorphie) mindestens ein 2-(109,28,7)-Blockplan. Diese Lösung ist:
 Lösung 1 mit der Signatur 109·216. Sie enthält 12753 Ovale der Ordnung 3.

Liste der Blöcke 
Hier sind alle Blöcke dieses Blockplans aufgelistet; zum Verständnis dieser Liste siehe diese Veranschaulichung
 Lösung 1
   1   2   4   6   8  10  16  17  22  23  26  27  28  36  39  46  49  50  64  67  74  76  79  81  82  90  98 106
   2   3   5   7   9  11  17  18  23  24  27  28  29  37  40  47  50  51  65  68  75  77  80  82  83  91  99 107
   3   4   6   8  10  12  18  19  24  25  28  29  30  38  41  48  51  52  66  69  76  78  81  83  84  92 100 108
   4   5   7   9  11  13  19  20  25  26  29  30  31  39  42  49  52  53  67  70  77  79  82  84  85  93 101 109
   1   5   6   8  10  12  14  20  21  26  27  30  31  32  40  43  50  53  54  68  71  78  80  83  85  86  94 102
   2   6   7   9  11  13  15  21  22  27  28  31  32  33  41  44  51  54  55  69  72  79  81  84  86  87  95 103
   3   7   8  10  12  14  16  22  23  28  29  32  33  34  42  45  52  55  56  70  73  80  82  85  87  88  96 104
   4   8   9  11  13  15  17  23  24  29  30  33  34  35  43  46  53  56  57  71  74  81  83  86  88  89  97 105
   5   9  10  12  14  16  18  24  25  30  31  34  35  36  44  47  54  57  58  72  75  82  84  87  89  90  98 106
   6  10  11  13  15  17  19  25  26  31  32  35  36  37  45  48  55  58  59  73  76  83  85  88  90  91  99 107
   7  11  12  14  16  18  20  26  27  32  33  36  37  38  46  49  56  59  60  74  77  84  86  89  91  92 100 108
   8  12  13  15  17  19  21  27  28  33  34  37  38  39  47  50  57  60  61  75  78  85  87  90  92  93 101 109
   1   9  13  14  16  18  20  22  28  29  34  35  38  39  40  48  51  58  61  62  76  79  86  88  91  93  94 102
   2  10  14  15  17  19  21  23  29  30  35  36  39  40  41  49  52  59  62  63  77  80  87  89  92  94  95 103
   3  11  15  16  18  20  22  24  30  31  36  37  40  41  42  50  53  60  63  64  78  81  88  90  93  95  96 104
   4  12  16  17  19  21  23  25  31  32  37  38  41  42  43  51  54  61  64  65  79  82  89  91  94  96  97 105
   5  13  17  18  20  22  24  26  32  33  38  39  42  43  44  52  55  62  65  66  80  83  90  92  95  97  98 106
   6  14  18  19  21  23  25  27  33  34  39  40  43  44  45  53  56  63  66  67  81  84  91  93  96  98  99 107
   7  15  19  20  22  24  26  28  34  35  40  41  44  45  46  54  57  64  67  68  82  85  92  94  97  99 100 108
   8  16  20  21  23  25  27  29  35  36  41  42  45  46  47  55  58  65  68  69  83  86  93  95  98 100 101 109
   1   9  17  21  22  24  26  28  30  36  37  42  43  46  47  48  56  59  66  69  70  84  87  94  96  99 101 102
   2  10  18  22  23  25  27  29  31  37  38  43  44  47  48  49  57  60  67  70  71  85  88  95  97 100 102 103
   3  11  19  23  24  26  28  30  32  38  39  44  45  48  49  50  58  61  68  71  72  86  89  96  98 101 103 104
   4  12  20  24  25  27  29  31  33  39  40  45  46  49  50  51  59  62  69  72  73  87  90  97  99 102 104 105
   5  13  21  25  26  28  30  32  34  40  41  46  47  50  51  52  60  63  70  73  74  88  91  98 100 103 105 106
   6  14  22  26  27  29  31  33  35  41  42  47  48  51  52  53  61  64  71  74  75  89  92  99 101 104 106 107
   7  15  23  27  28  30  32  34  36  42  43  48  49  52  53  54  62  65  72  75  76  90  93 100 102 105 107 108
   8  16  24  28  29  31  33  35  37  43  44  49  50  53  54  55  63  66  73  76  77  91  94 101 103 106 108 109
   1   9  17  25  29  30  32  34  36  38  44  45  50  51  54  55  56  64  67  74  77  78  92  95 102 104 107 109
   1   2  10  18  26  30  31  33  35  37  39  45  46  51  52  55  56  57  65  68  75  78  79  93  96 103 105 108
   2   3  11  19  27  31  32  34  36  38  40  46  47  52  53  56  57  58  66  69  76  79  80  94  97 104 106 109
   1   3   4  12  20  28  32  33  35  37  39  41  47  48  53  54  57  58  59  67  70  77  80  81  95  98 105 107
   2   4   5  13  21  29  33  34  36  38  40  42  48  49  54  55  58  59  60  68  71  78  81  82  96  99 106 108
   3   5   6  14  22  30  34  35  37  39  41  43  49  50  55  56  59  60  61  69  72  79  82  83  97 100 107 109
   1   4   6   7  15  23  31  35  36  38  40  42  44  50  51  56  57  60  61  62  70  73  80  83  84  98 101 108
   2   5   7   8  16  24  32  36  37  39  41  43  45  51  52  57  58  61  62  63  71  74  81  84  85  99 102 109
   1   3   6   8   9  17  25  33  37  38  40  42  44  46  52  53  58  59  62  63  64  72  75  82  85  86 100 103
   2   4   7   9  10  18  26  34  38  39  41  43  45  47  53  54  59  60  63  64  65  73  76  83  86  87 101 104
   3   5   8  10  11  19  27  35  39  40  42  44  46  48  54  55  60  61  64  65  66  74  77  84  87  88 102 105
   4   6   9  11  12  20  28  36  40  41  43  45  47  49  55  56  61  62  65  66  67  75  78  85  88  89 103 106
   5   7  10  12  13  21  29  37  41  42  44  46  48  50  56  57  62  63  66  67  68  76  79  86  89  90 104 107
   6   8  11  13  14  22  30  38  42  43  45  47  49  51  57  58  63  64  67  68  69  77  80  87  90  91 105 108
   7   9  12  14  15  23  31  39  43  44  46  48  50  52  58  59  64  65  68  69  70  78  81  88  91  92 106 109
   1   8  10  13  15  16  24  32  40  44  45  47  49  51  53  59  60  65  66  69  70  71  79  82  89  92  93 107
   2   9  11  14  16  17  25  33  41  45  46  48  50  52  54  60  61  66  67  70  71  72  80  83  90  93  94 108
   3  10  12  15  17  18  26  34  42  46  47  49  51  53  55  61  62  67  68  71  72  73  81  84  91  94  95 109
   1   4  11  13  16  18  19  27  35  43  47  48  50  52  54  56  62  63  68  69  72  73  74  82  85  92  95  96
   2   5  12  14  17  19  20  28  36  44  48  49  51  53  55  57  63  64  69  70  73  74  75  83  86  93  96  97
   3   6  13  15  18  20  21  29  37  45  49  50  52  54  56  58  64  65  70  71  74  75  76  84  87  94  97  98
   4   7  14  16  19  21  22  30  38  46  50  51  53  55  57  59  65  66  71  72  75  76  77  85  88  95  98  99
   5   8  15  17  20  22  23  31  39  47  51  52  54  56  58  60  66  67  72  73  76  77  78  86  89  96  99 100
   6   9  16  18  21  23  24  32  40  48  52  53  55  57  59  61  67  68  73  74  77  78  79  87  90  97 100 101
   7  10  17  19  22  24  25  33  41  49  53  54  56  58  60  62  68  69  74  75  78  79  80  88  91  98 101 102
   8  11  18  20  23  25  26  34  42  50  54  55  57  59  61  63  69  70  75  76  79  80  81  89  92  99 102 103
   9  12  19  21  24  26  27  35  43  51  55  56  58  60  62  64  70  71  76  77  80  81  82  90  93 100 103 104
  10  13  20  22  25  27  28  36  44  52  56  57  59  61  63  65  71  72  77  78  81  82  83  91  94 101 104 105
  11  14  21  23  26  28  29  37  45  53  57  58  60  62  64  66  72  73  78  79  82  83  84  92  95 102 105 106
  12  15  22  24  27  29  30  38  46  54  58  59  61  63  65  67  73  74  79  80  83  84  85  93  96 103 106 107
  13  16  23  25  28  30  31  39  47  55  59  60  62  64  66  68  74  75  80  81  84  85  86  94  97 104 107 108
  14  17  24  26  29  31  32  40  48  56  60  61  63  65  67  69  75  76  81  82  85  86  87  95  98 105 108 109
   1  15  18  25  27  30  32  33  41  49  57  61  62  64  66  68  70  76  77  82  83  86  87  88  96  99 106 109
   1   2  16  19  26  28  31  33  34  42  50  58  62  63  65  67  69  71  77  78  83  84  87  88  89  97 100 107
   2   3  17  20  27  29  32  34  35  43  51  59  63  64  66  68  70  72  78  79  84  85  88  89  90  98 101 108
   3   4  18  21  28  30  33  35  36  44  52  60  64  65  67  69  71  73  79  80  85  86  89  90  91  99 102 109
   1   4   5  19  22  29  31  34  36  37  45  53  61  65  66  68  70  72  74  80  81  86  87  90  91  92 100 103
   2   5   6  20  23  30  32  35  37  38  46  54  62  66  67  69  71  73  75  81  82  87  88  91  92  93 101 104
   3   6   7  21  24  31  33  36  38  39  47  55  63  67  68  70  72  74  76  82  83  88  89  92  93  94 102 105
   4   7   8  22  25  32  34  37  39  40  48  56  64  68  69  71  73  75  77  83  84  89  90  93  94  95 103 106
   5   8   9  23  26  33  35  38  40  41  49  57  65  69  70  72  74  76  78  84  85  90  91  94  95  96 104 107
   6   9  10  24  27  34  36  39  41  42  50  58  66  70  71  73  75  77  79  85  86  91  92  95  96  97 105 108
   7  10  11  25  28  35  37  40  42  43  51  59  67  71  72  74  76  78  80  86  87  92  93  96  97  98 106 109
   1   8  11  12  26  29  36  38  41  43  44  52  60  68  72  73  75  77  79  81  87  88  93  94  97  98  99 107
   2   9  12  13  27  30  37  39  42  44  45  53  61  69  73  74  76  78  80  82  88  89  94  95  98  99 100 108
   3  10  13  14  28  31  38  40  43  45  46  54  62  70  74  75  77  79  81  83  89  90  95  96  99 100 101 109
   1   4  11  14  15  29  32  39  41  44  46  47  55  63  71  75  76  78  80  82  84  90  91  96  97 100 101 102
   2   5  12  15  16  30  33  40  42  45  47  48  56  64  72  76  77  79  81  83  85  91  92  97  98 101 102 103
   3   6  13  16  17  31  34  41  43  46  48  49  57  65  73  77  78  80  82  84  86  92  93  98  99 102 103 104
   4   7  14  17  18  32  35  42  44  47  49  50  58  66  74  78  79  81  83  85  87  93  94  99 100 103 104 105
   5   8  15  18  19  33  36  43  45  48  50  51  59  67  75  79  80  82  84  86  88  94  95 100 101 104 105 106
   6   9  16  19  20  34  37  44  46  49  51  52  60  68  76  80  81  83  85  87  89  95  96 101 102 105 106 107
   7  10  17  20  21  35  38  45  47  50  52  53  61  69  77  81  82  84  86  88  90  96  97 102 103 106 107 108
   8  11  18  21  22  36  39  46  48  51  53  54  62  70  78  82  83  85  87  89  91  97  98 103 104 107 108 109
   1   9  12  19  22  23  37  40  47  49  52  54  55  63  71  79  83  84  86  88  90  92  98  99 104 105 108 109
   1   2  10  13  20  23  24  38  41  48  50  53  55  56  64  72  80  84  85  87  89  91  93  99 100 105 106 109
   1   2   3  11  14  21  24  25  39  42  49  51  54  56  57  65  73  81  85  86  88  90  92  94 100 101 106 107
   2   3   4  12  15  22  25  26  40  43  50  52  55  57  58  66  74  82  86  87  89  91  93  95 101 102 107 108
   3   4   5  13  16  23  26  27  41  44  51  53  56  58  59  67  75  83  87  88  90  92  94  96 102 103 108 109
   1   4   5   6  14  17  24  27  28  42  45  52  54  57  59  60  68  76  84  88  89  91  93  95  97 103 104 109
   1   2   5   6   7  15  18  25  28  29  43  46  53  55  58  60  61  69  77  85  89  90  92  94  96  98 104 105
   2   3   6   7   8  16  19  26  29  30  44  47  54  56  59  61  62  70  78  86  90  91  93  95  97  99 105 106
   3   4   7   8   9  17  20  27  30  31  45  48  55  57  60  62  63  71  79  87  91  92  94  96  98 100 106 107
   4   5   8   9  10  18  21  28  31  32  46  49  56  58  61  63  64  72  80  88  92  93  95  97  99 101 107 108
   5   6   9  10  11  19  22  29  32  33  47  50  57  59  62  64  65  73  81  89  93  94  96  98 100 102 108 109
   1   6   7  10  11  12  20  23  30  33  34  48  51  58  60  63  65  66  74  82  90  94  95  97  99 101 103 109
   1   2   7   8  11  12  13  21  24  31  34  35  49  52  59  61  64  66  67  75  83  91  95  96  98 100 102 104
   2   3   8   9  12  13  14  22  25  32  35  36  50  53  60  62  65  67  68  76  84  92  96  97  99 101 103 105
   3   4   9  10  13  14  15  23  26  33  36  37  51  54  61  63  66  68  69  77  85  93  97  98 100 102 104 106
   4   5  10  11  14  15  16  24  27  34  37  38  52  55  62  64  67  69  70  78  86  94  98  99 101 103 105 107
   5   6  11  12  15  16  17  25  28  35  38  39  53  56  63  65  68  70  71  79  87  95  99 100 102 104 106 108
   6   7  12  13  16  17  18  26  29  36  39  40  54  57  64  66  69  71  72  80  88  96 100 101 103 105 107 109
   1   7   8  13  14  17  18  19  27  30  37  40  41  55  58  65  67  70  72  73  81  89  97 101 102 104 106 108
   2   8   9  14  15  18  19  20  28  31  38  41  42  56  59  66  68  71  73  74  82  90  98 102 103 105 107 109
   1   3   9  10  15  16  19  20  21  29  32  39  42  43  57  60  67  69  72  74  75  83  91  99 103 104 106 108
   2   4  10  11  16  17  20  21  22  30  33  40  43  44  58  61  68  70  73  75  76  84  92 100 104 105 107 109
   1   3   5  11  12  17  18  21  22  23  31  34  41  44  45  59  62  69  71  74  76  77  85  93 101 105 106 108
   2   4   6  12  13  18  19  22  23  24  32  35  42  45  46  60  63  70  72  75  77  78  86  94 102 106 107 109
   1   3   5   7  13  14  19  20  23  24  25  33  36  43  46  47  61  64  71  73  76  78  79  87  95 103 107 108
   2   4   6   8  14  15  20  21  24  25  26  34  37  44  47  48  62  65  72  74  77  79  80  88  96 104 108 109
   1   3   5   7   9  15  16  21  22  25  26  27  35  38  45  48  49  63  66  73  75  78  80  81  89  97 105 109

Zyklische Darstellung 
Es existiert eine zyklische Darstellung (Singer-Zyklus) für Lösung 1 dieses Blockplans, sie ist isomorph zur obigen Liste der Blöcke. Ausgehend von dem dargestellten Block erhält man die restlichen Blöcke des Blockplans durch zyklische Permutation der in ihm enthaltenen Punkte.
 Lösung 1
   1   2   4   6   8  10  16  17  22  23  26  27  28  36  39  46  49  50  64  67  74  76  79  81  82  90  98 106

Oval 
Ein Oval des Blockplans ist eine Menge seiner Punkte, von welcher keine drei auf einem Block liegen. Hier ist ein Beispiel eines Ovals maximaler Ordnung dieses Blockplans:
 Lösung 1
   1   2   9

Literatur

Einzelnachweise 

109, 28,  7